Oberschall ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Oberschall (* 1936), US-amerikanischer Soziologe und Philanthrop
 Johann Matthäus Oberschall (1688–1755), deutscher Bildhauer
 Magda von Bárány-Oberschall (1904–1985), ungarische Kunsthistorikerin